Hammurabi  (XVIII secolo a.C.) – sesto re della I dinastia di Babilonia
Hammurabi I (XVIII secolo a.C.) – terzo re di Yamkhad
Hammurabi II (XVII secolo a.C.) – ottavo re di Yamkhad
Hammurabi III (XVII secolo a.C.) – decimo re di Yamkhad